Berg International est une maison d'édition française fondée en 1969 et dirigée par Georges Nataf.

Les éditions Berg International concentrent leurs activités autour d'ouvrages de sciences humaines. Elles comptent parmi ses auteurs Henry Corbin, Régis Boyer ou encore Émile Poulat, dont elles ont publié une étude fondamentale sur la laïcité, Notre laïcité publique. Depuis quelques années, Berg a également ouvert son catalogue à la littérature, à la bande dessinée et aux livres pour la jeunesse.

Historique 
La maison d'édition a publié en 1992 "Les Protocoles des sages de Sion, faux et usages d'un faux" commenté par Pierre-André Taguieff ou encore L'antisémitisme de plume, dirigé par Taguieff sur les écrivains collaborateurs durant l'Occupation. Après avoir publié La Carte postale antisémite de Gérard Sylvain et Joël Kotek, Berg a publié en septembre 2008 le livre de Diane Afoumado L'affiche antisémite sous l'Occupation en France (ouvrage richement illustré, imprimé en couleurs). En 1992, elle réédite aussi la thèse de Philippe Alméras, Les idées de Céline, désormais rééditée par les éditions Dualpha. 
En 1994, elle publie les Lettres des années noires de Louis-Ferdinand Céline présentées par Philippe Alméras et faisant l'objet d'une demande en référé de suppression.

La petite collection de littérature, "Monde à part", compte parmi ses auteurs Marcel Bénabou, Georges Kolebka, Hervé Le Tellier, Philippe Le Guillou... Berg a également publié Moi et la Reine d'Angleterre et Porcs chéris de Patrice Minet, ou 16 juillet 1942 de Georges Gheldman.

La collection illustrée, destinée à un large lectorat, "Histoire-histoires", a récemment été publié Paris 1871, la Commune de Sophie Guichard, ainsi que La Résistance en France de Denise Guillaume.

Enfin, ont été publiés, de Jules Vallès, Le Tableau de Paris et Le Dictionnaire d'Argot présentés et annotés par Maxime Jourdan.

Dans la collection de bande dessinées IceBerg, dirigée par Didier Pasamonik, a récemment été publié Mai 68, histoire d'un printemps d'Alexandre Franc et Arnaud Bureau.
La rentrée a vu la publication d'une BD de l'Israélien Uri Fink, l'auteur de BD le plus connu d'Israël : Israël-Palestine, entre guerre et paix. En préparation: Münich 1938, dessins  de Jérôme Blanc, scénario de Pierre Kerlerou…

Berg a publié au cours de l'année  La traite des Noirs et ses acteurs africains de Tidiane Diakité, Traitres et trahisons de l'Antiquité à nos jours de Sébastien Schehr, Le Mythe de l'identité nationale de Régis Meyran ainsi que La morale à l'école, 1905-1950 un livre composé à partir de textes et d'illustrations de manuels de morale de la République, une lecture critique d'une idéologie obsolète. Dans un tout autre registre, le livre de Georges Nataf, Symboles, signes et marques est en librairie depuis mai.

L'ouvrage le plus important que Berg a publié en 2009 est une anthologie de la revue Bizarre, « revue littéraire et artistique » qui eut 48 numéros de 1953 à 1968. Ce livre reprend les couvertures et les meilleures pages de tous les numéros de Bizarre, avec à chaque fois une notice précisant le contenu complet, afin de donner au lecteur un aperçu du foisonnement intellectuel et artistique des 15 années d’existence de la revue. L'Anthologie est dirigée par Jean-Marie Lhôte, historien des jeux qui a publié plusieurs ouvrages sur ce sujet, et a participé à la revue.

À la rentrée prochaine, Berg publiera un livre tout à fait inattendu, le Dictionnaire des messies juifs de l'Antiquité à nos jours, dû à Yankel Mandel
qui présente ces personnages, dont certains comptent parmi nos contemporains, avec humour et esprit critique. Puis, plus sérieux et plus militant : Résister à la servitude de Georges Zimra.

Notes et références

Lien externe 
 Page officielle

Maison d'édition ayant son siège à Paris